Bibliothēkē, een boek van pseudo-Apollodoros
 Bibliothēkē historikē, een geschiedenisboek van Diodoros van Sicilië
 Bibliothēkē, een 9e-eeuws werk van de geleerde Fotios